Ива́н Степа́нов:
 Степанов, Иван Васильевич (1908—1943) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Иван Георгиевич (1916—1988) — Герой Советского Союза.
 
 Степанов, Иван Евгеньевич (Джованни Степанов; 1889—1960) — российско-итальянский историк искусства.
 
 Степанов, Иван Прокопьевич (род. 1945) — советский и российский якутский оперный певец (бас), народный артист России.
 Степанов, Иван Фёдорович (1924—1943) — Герой Советского Союза.